

События 
 «Год диктатора» по фастам. Диктатор Марк Валерий Максим Корв, начальник конницы Марк Эмилий Павел. Легат Гней Фульвий.
 Война с этрусками. Победа и триумф М. В. Максима.
 301/300 — Афинский архонт-эпоним Клеарх.
 Лисимах переправился в Азию, взял Сигей и отправил часть войска на завоевание Ионии и Элиды. Лисимах и его полководцы заняли Синаду, Эфес, Колофон и Сарды. Птолемей и Селевк движутся на Антигона. Лето — Битва при Ипсе, во Фригии. В ней приняли участие все цари, а также Пирр. Конница Деметрия разбила отряд Антиоха, сына Селевка. Но Деметрий увлёкся преследованием, и фаланга Антигона была разбита. Гибель Антигона.
 Селевк получил Сирию, а Лисимах — Малую Азию. Основание Селевком в Сирии Антиохии.
 Деметрий бежал к Эфесу, а затем приплыл в Грецию. Афиняне отложились от него и проводили его жену Деидамию в Мегары. Города на Истме изгоняли сторожевые отряды Деметрия. Деметрий направился к Херсонесу, а в Греции оставил Пирра. Деметрий стал разорять земли Лисимаха.

См. также

Примечания